Gehricke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich August Emil Gehricke (1843–1919), Stadtältester von Berlin, Spediteur, unbesoldeter Stadtrat und Handelsrichter
 Ferdinand Ludwig Gehricke, deutscher Komponist
 Frank Gehricke (* 1969), deutscher Schauspieler, Autor sowie Gründer und Vorstand des Bundesverbandes Coaching für Filmschaffende 
 Friedrich Ludwig Gehricke (1812–1874), deutscher Dichter und Turnlehrer
 Karl-Heinrich Gehricke (1929–2010), deutscher Jurist und Museumsgründer, siehe Indianermuseum Gevezin

Siehe auch:
 Gericke
 Guericke